Kudrjaschevia — рід рослин, що населяють Афганістан, Киргизстан, Таджикистан.

Види 
Рід містить 5 видів: 

 Kudrjaschevia grubovii Kochk.
 Kudrjaschevia jacubii (Lipsky) Pojark.
 Kudrjaschevia korshinskyi (Lipsky) Pojark.
 Kudrjaschevia nadinae (Lipsky) Pojark.
 Kudrjaschevia pojarkovae Ikonn.

Примітки 

Глухокропивові
Роди рослин